

Sigle 
 Manufacturing Message Specification, protocollo di comunicazione utilizzato in ambito industriale.
 Multimedia Messaging Service, un servizio di messaggi multimediali per telefoni cellulari;
 Microsoft Media Services, in informatica, un protocollo di streaming.
 Scala di magnitudo del momento sismico, utilizzata dai sismologi per misurare le dimensioni dei terremoti in termini di energia scatenata.

Pseudo-Medicina
 Mineral Miracle Solution, prodotto pseudo-terapeutico a base di candeggina

Religione 
 M.M.S. – Suore Medico Missionarie